Зозов (Липовецкий район) — село на Украине, в Липовецком районе Винницкой области.
 Зозов (Ровненская область) — село в Ровненской области Украины.